Musée national d'histoire militaire est le nom de différents musées :
 le musée national d'histoire militaire du Luxembourg,
 le musée national d'histoire militaire de Sofia en Bulgarie (),
 le musée national d'histoire militaire de Johannesburg en Afrique du Sud ().